Umbral (arquitetura) — parte das portas ou portões.
Umbral (espiritismo) — termo que para os espíritas designa uma das regiões do mundo espiritual.
Cálculo umbral — termo matemático para designar similaridades entre equações polinomiais e certas técnicas empíricas.
Francisco Umbral — escritor e jornalista espanhol (1932–2007)